Oberlindach heißen folgende geographische Objekte: 

 Oberlindach (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Oberlindach (Weisendorf), Ortsteil der Gemeinde Weisendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

 Oberlindach (Gemeinde Schalchen), Ortschaft der Gemeinde Schalchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Oberlindach (Gemeinde Wolfern), Ort bei Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

 Oberlindach BE, Ort in der Gemeinde Kirchlindach, Kanton Bern

Siehe auch: 
 Niederlindach